

Patronyme 

 Carine Crutzen (1961-), actrice néerlandaise
 Eva Crutzen (1987-), actrice néerlandaise
 Nathalie Crutzen, professeure belge d'économie et d'administration des affaires
 Paul J. Crutzen (1933-2021), météorologue néerlandais (prix Nobel de Chimie 1995)

Astronomie 
 (9679) Crutzen, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.